Tadeusz Konarski (ur. 1894) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, podporucznik żandarmerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Tadeusz Jakub Konarski (ur. 1897) – major administracji Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Medalem Niepodległości (3 czerwca 1933)
 Tadeusz Ładysław Konarski (1905–1977) – komandor porucznik Marynarki Wojennej
 Tadeusz Konarski (1924–2000) – samorządowiec, przewodniczący Miejskie Rady Narodowej w Toruniu w latach 1954–1959 i 1963–1975

Przypisy